WS poate fi:

 Samoa, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări (de la vechiul nume în engleză: Western Samoa)
 .ws, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Samoa

Legături externe 
  „WS” la acronymfinder.com